Антин:

 Антин — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Льеж, округ Юи.
 Антин, Мэри (1881—1949) — американская поэтесса, прозаик, публицист и философ русского происхождения.
 Антин, Робин (род. 1961) — американская певица, танцовщица, актриса и хореограф.